Пётр Васильевич Минин (1908 — 1979) — советский государственный и политический деятель, председатель Архангельского областного исполнительного комитета.

Биография 
Родился в 1908 году в деревне Чупровской Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Член ВКП(б), кандидат исторических наук.

С 1930 года - на общественной и политической работе. В 1930-1966 гг. — учитель, на профсоюзной работе, секретарь Бюро ВКП(б) Архангельской Промышленной Академии, 2-й секретарь Архангельского городского комитета ВКП(б), председатель Исполнительного комитета Архангельского областного Совета, заведующий Отделом просвещения СМ РСФСР, руководитель Группы по народному образованию СМ РСФСР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Умер в Москве в 1979 году. Похоронен на Востряковском кладбище.

Ссылки 
 Минин
 Арханг. обл.

Председатели Архангельского облисполкома
Депутаты Архангельского областного совета
Депутаты Архангельского городского совета
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Члены КПСС
Похороненные на Востряковском кладбище